Peñaflor je název nebo součást názvu více míst:

 Peñaflor (Chile) – město v Chile
 Peñaflor (provincie Sevilla) – obec ve španělské provincii Sevilla
 Peñaflor (Grado) – část španělské obce Grado
 Peñaflor de Hornija – obec ve španělské provincii Valladolid